Клаусура 2014 () — вторая половина 80-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 11—12 мая, а ответные состоялись 18—19 мая.

|}

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com 
 Клаусура 2014 на rsssf.com 

2014
Сальвадор
2014 год в Сальвадоре